Palermo ist der Name folgender Orte:
 Palermo, Hauptstadt der Region Sizilien, Italien
 Palermo (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Palermo (Oakville), Stadtteil von Oakville, Ontario, Kanada
 Palermo (Kolumbien), Gemeinde im Departamento del Huila, Kolumbien
 Palermo (Montevideo), Stadtteil von Montevideo, Uruguay
 Metropolitanstadt Palermo, Metropolitanstadt auf Sizilien, Italien

Palermo ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Palermo (Illinois)
 Palermo (Kalifornien)
 Palermo (Kansas)
 Palermo (Maine)
 Palermo (New Jersey)
 Palermo (New York)
 Palermo (North Dakota)
 Palermo (Ohio)

Palermo ist der Familienname folgender Personen:
 Blinky Palermo (1943–1977), deutscher Künstler
 Carlo Palermo (* 1947), italienischer Jurist und Politiker
 Carlos Garcia Palermo (* 1953), argentinisch-italienischer Schachspieler
 Dario Palermo (* 1970), italienischer Komponist
 Donatella Palermo, italienische Filmproduzentin
 Francesco Palermo (* 1969), italienischer Jurist
 Johnny Palermo (1982–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Léa Palermo (* 1993), französische Badmintonspielerin
 Lucia Palermo (* 1985), argentinische Ruderin 
 Martín Palermo (* 1973), argentinischer Fußballspieler
 Olivia Palermo (* 1986), US-amerikanisches Model, Unternehmerin und Schauspielerin
 Venus Palermo (* 1997), Schweizer Webvideoproduzentin

Palermo steht für:
 Palermo (Schiff, 1910) war ein Frachtschiff, das die Regia Marina 1940 bis 1943 als Munitionstransporter nutzte
 Prozessoren der Marke AMD, siehe AMD Sempron (K8)
 (10001) Palermo, Asteroid des Hauptgürtels
 Punta Palermo, Antarktika

Siehe auch:
 Palermostein, Bruchstück eines Annalenstein aus Ägypten